В одиночному розряді тенісного турніру Cincinnati Open 1979, який належав до категорії гран-прі, Пітер Флемінг здобув титул, у фіналі перемігши Роско Теннера 6-4, 6-2.

Сіяні гравці 

 Роско Теннер (фінал)
 Гаролд Соломон (чвертьфінал)
 Браян Готтфрід (3-тє коло)
 Тім Галліксон (3-тє коло)
 Джон Александер (1-ше коло)
 Пітер Флемінг (півфінал)
 Пітер Флемінг (переможець)
 Іліє Настасе (чвертьфінал)

 Стен Сміт (чвертьфінал)
 Дік Стоктон (1-ше коло)
 Боб Луц (1-ше коло)
 Відсутня
 Браян Тічер (2-ге коло)
 Віктор Амая (1-ше коло)
 Рауль Рамірес (3-тє коло)
 Генрі Пфістер (1-ше коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Cincinnati Masters